Teatr Lalek „Zaczarowany Świat” w Toruniu – były teatr lalek z siedzibą w Toruniu.

Lokalizacja 
Teatr znajdował się w północnej części miasta, w dzielnicy Wrzosy, przy ul. Szosa Chełmińska 226, w sąsiedztwie kościoła św. Antoniego, Szpitala Matopat oraz Zespołu Szkół Muzycznych.

Historia

Lata 1950–1990 
Powstanie teatru „Zaczarowany Świat” związane jest ściśle z osobą Janiny Awgulowej, która zorganizowała w 1950 roku teatr dla dzieci w wieku przedszkolnym. Początkowo mieścił się on w Miejskim Przedszkolu nr 13, w którym 19 października 1950 roku wystawiono pierwsze przedstawienie pt. "O kuchareczce Petronelce, której cały świat w gotowaniu pomagał". W organizację tego przedstawienia włączyli się mąż i siostra Awgulowej oraz rodzice dzieci uczęszczających do tego przedszkola. Pod koniec lat 50. XX wieku Janina Awgulowa nawiązała współpracę z toruńską Szkołą Muzyczną oraz ze studentami Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co zaowocowało pozyskaniem do współpracy z teatrem utalentowanych młodych ludzi. W 1962 roku władze teatru lakowego "Baj Pomorski" w Toruniu podarowały teatrowi Janiny Awgulowej foteliki, których poszczególne rzędy ozdobione były po bokach poręczami w kształcie różnych zwierząt (zajączków, piesków, kotków, słoni, żyraf itp.) Widownia teatru liczyła wówczas 122 miejsca.

Na początku lat 70. XX wieku teatr został przeniesiony do Studium Wychowania Przedszkolnego znajdującego się na toruńskich Wrzosach, a w 1974 roku studium to przejęło administracyjną opiekę nad placówką. Przedstawienia teatru odbywały się w auli szkolnej.

W 1975 roku Janina Awgulowa przeszła na emeryturę, lecz nadal prowadziła teatr. W połowie lat 80. XX wieku udało się stworzyć w miarę stabilny zespół artystyczny, a teatr otrzymał wreszcie własną siedzibę w przedszkolu Studium, w którym mieści się do dzisiaj.

Po 1990 
W 1990 roku, w czterdziestolecie teatru, Janina Awgulowa oficjalnie przekazała prowadzenie „Zaczarowanego Świata” Emilii Betlejewskiej, która związana jest z nim od 1977 roku. Pełniła ona funkcję dyrektora placówki do jej zamknięcia w 2019 roku, zajmując się projektowaniem scenografii i reżyserią.

Od 2000 roku przy teatrze działało Policealne Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych, a od 2002 roku Fundacja Pro Theatro. 2 czerwca 2010 roku z okazji 60. rocznicy powstania teatru można było wysłuchać wykładu "Autorski teatr z misją" dr Marzenny Wiśniewskiej, teatrologa, kierownika literackiego Teatru Baj Pomorski w Toruniu.

W 2019 roku teatr został zamknięty.

Spektakle 
W 2016 roku można było zobaczyć następujące spektakle:
 Kaj i Gerda - Królowa Śniegu na wesoło
 Ostatnie drzewo
 Legenda o Smoku Wawelskim
 Ala w Alulandii
 Tuba Dei i Anioły

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Teatry w Toruniu
 Festiwale w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Z
Teatry lalek w Polsce